Reykjavíkurkjördæmi steht für:

 Reykjavíkurkjördæmi (1959–1999), einen historischen Wahlkreis der isländischen Hauptstadt Reykjavík
 Reykjavíkurkjördæmi norður, den nördlichen Wahlkreis von Reykjavíkurborg
 Reykjavíkurkjördæmi suður, den südlichen Wahlkreis von Reykjavíkurborg